Calmar puede referirse a:

Lugares 
 Calmar (Iowa), ciudad en el Condado de Winneshiek, estado de Iowa, Estados Unidos.
 Municipio de Calmar (condado de Winneshiek, Iowa)

Verbo 
 Técnica de relajación
 Sedante